Il campionato delle nazioni africane 2014 è la terza edizione della competizione omonima, che si distingue dalla Coppa delle nazioni africane per il fatto che ogni nazionale può convocare solo calciatori che giocano nel proprio campionato nazionale. 

All'inizio il torneo avrebbe dovuto svolgersi in Libia, ma successivamente è stato preferito come Paese ospitante il Sudafrica.

Squadre partecipanti

Stadi
Sono tre le città che hanno ospitato il torneo: Città del Capo, Polokwane e Bloemfontein, per un totale di quattro stadi. Le sedi sono state annunciate il 4 maggio 2012.

Convocazioni

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale 

 
Vincitore del campionato delle nazioni africane 2014
Libia(1º titolo)

Note 

2014